Chateau de Bouchout dans la commune de Meysse (Meise en néerlandais), dans le brabant flamand.
 Ancienne orthographe de Boechout, dans la province d'Anvers.
Localité en Belgique